Михаи́л Ле́вин: Левин, Михаил Аронович (1903—1975) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Левин, Михаил Васильевич (1919—2015) — Герой Советского Союза.
 Левин, Михаил Вячеславович (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Левин, Михаил Григорьевич (1923—1993) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1958). Инженер.
 Левин, Михаил Ильич (1928—2021) — советский архитектор, заслуженный архитектор Казахской ССР.
 Левин, Михаил Иосифович (1899—1983) — директор картин, кинорежиссёр.
 Левин, Михаил Исаакович (Мишель Мишле; 1894—1995) — кинокомпозитор.
 Левин, Михаил Львович (1921—1992) — советский физик-теоретик.